24-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции с 1 по 8 февраля 2004 года в группе A. В группе B игры состоялись в Венгрии с 25 по 28 февраля 2004 года. В соревнованиях приняло рекордное количество команд — 11. Чемпионом мира впервые в истории стала сборная Финляндии.

Результаты

Группа A 

 1 февраля: Швеция — Казахстан 14:2
 1 февраля: Норвегия — Россия 3:6
 2 февраля: Швеция — Финляндия 7:1
 2 февраля: Казахстан — Россия 3:10
 3 февраля: Швеция — Россия 4:3
 3 февраля: Финляндия — Норвегия 5:3
 4 февраля: Финляндия — Россия 4:3
 4 февраля: Казахстан — Норвегия 4:4
 5 февраля: Швеция — Норвегия 6:6
 5 февраля: Финляндия — Казахстан 3:7

Плей-офф

Полуфинал 
 7 февраля: Финляндия — Россия 4:3
 7 февраля: Швеция — Казахстан 10:3

Матч за 3-е место 
 8 февраля: Россия — Казахстан 5:2

Финал

Группа B 

 25 февраля: Канада — США 3:4
 25 февраля: Венгрия — Эстония 2:3
 25 февраля: Белоруссия — Нидерланды 7:0
 25 февраля: Эстония — Канада 2:6
 25 февраля: США — Венгрия 10:1
 26 февраля: Белоруссия — Канада 3:2
 26 февраля: Белоруссия — Эстония 2:1
 26 февраля: США — Нидерланды 12:0
 26 февраля: Эстония — США 0:10
 26 февраля: Венгрия — Нидерланды 4:1
 27 февраля: Белоруссия — Венгрия 2:4
 27 февраля: Канада — Нидерланды 6:1
 27 февраля: США — Белоруссия 6:1
 27 февраля: Нидерланды — Эстония 0:6
 27 февраля: Венгрия — Канада 3:3

Плей-офф

Матч за 3-е место 
 28 февраля: Венгрия — Канада 5:1

Матч за 1-е место 
 28 февраля: США — Белоруссия 7:0

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 2004

2004
2004 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Февраль 2004 года
Спорт в Швеции в 2004 году
Спорт в Венгрии в 2004 году